Příjmení McDonald či MacDonald nosí více významných osobností:

 Alan McDonald (1963-2012) - severoirský fotbalista
 Amy MacDonaldová (* 1987) – skotská zpěvačka a textařka
 Andrew Macdonald (pseudonym) – viz William Luther Pierce (1933–2002), americký fyzik a spisovatel
 Andy McDonald (* 1977) – kanadský hokejista
 Archie MacDonald (zápasník) (1895–1965) – britský zápasník
 Arthur B. McDonald (* 1943) – kanadský astrofyzik
 Betty MacDonaldová (1908–1958) – americká spisovatelka
 Bob McDonald (* 1953) – americký voják, podnikatel a politik.
 Colleen McDonaldová (* 1974) – americká zápasnice – judistka
 Country Joe McDonald (* 1942) – americký zpěvák a kytarista
 Duck MacDonald (* 1953) – americký kytarista
 Freda Josephine McDonald – viz Josephine Bakerová (1906–1975), francouzsko-americká herečka
 George MacDonald (1824–1905) – britský spisovatel a farář
 George MacDonald (rozcestník) – více osob
 Helen Macdonaldová (* 1970) – britská spisovatelka, přírodovědkyně a sokolnice
 Hugh McDonald – více osob
 Hugh McDonald (hudebník) (* 1950) – americký hudebník
 Christopher McDonald (* 1955) – americký herec
 Ian McDonald – více osob
 Ian McDonald (hudebník) (1946–2022) – britský hudebník
 Jacques MacDonald (1765–1840) – vévoda z Tarentu, maršál Francie
 Joey MacDonald (* 1980) – kanadský hokejový brankář
 John Alexander Macdonald (1815–1891) – kanadský politik skotského původu
 John Dann MacDonald (1916–1986) – americký spisovatel kriminálních románů
 Kelly Macdonaldová (* 1976) – skotská herečka
 Kevin McDonald (* 1947) – britský římskokatolický kněz
 Lanny McDonald (* 1953) – kanadský lední hokejista
 Larry McDonald (1935–1983) – americký politik
 Mary Lou McDonaldová (* 1969) – irská politička
 Patrick McDonald (1878–1954) – americký atlet, olympijský vítěz ve vrhu koulí a hodu břemenem
 Pirie MacDonald (1867–1942) – americký portrétní fotograf, občanský vůdce
 Ramsay MacDonald (1866–1937) – britský státník a premiér
 Ross Macdonald (pseudonym) – Kenneth Millar (1915–1983) – americký spisovatel detektivních románů
 Shaun Benjamin MacDonald (* 1988) – velšský fotbalista
 Thomas Logie MacDonald (1901–1973) – skotský astronom a selenograf
 William Johnson McDonald (1844–1926) – americký bankéř a donátor astronomie

Externí odkazy